«Тінь на півночі» () — екранізація однойменного детективного роману Філіпа Пулмана.